Лимбург-Штирум:

 Лимбург-Штирум — вестфальский графский род.
 Лимбург-Штирум, Герман Оттон фон (1646—1704) — граф из владетельного рода Лимбург-Штирум, австрийский фельдмаршал.
 Лимбург-Штирум, Филипп Фердинанд фон (1734—1794) — глава владетельного вестфальского рода Лимбург-Штирумов.
 Лимбург-Штирум, Фридрих цу (1835—1912) — германский политический деятель из рода Лимбург-Штирумов.